Крис Картър може да се отнася за:
 Крис Картър – Крис Картър, американски режисьор, продуцент и сценарист („Досиетата Х“), р.1957 г.
 Крис Картър – Крис Картър, италиански писател на трилъри (серия „Робърт Хънтър“), р.1965 г.